L'expression « second degré »  apparaît dans divers domaines pour qualifier le fait de se situer dans une deuxième étape d'une gradation, notamment par opposition au premier degré.

 Dans l'enseignement français, le second degré correspond à la scolarité en collège et lycée - avant l'enseignement supérieur. 

 En mathématiques, le second degré concerne les expressions polynômiales de degré deux, comme dans une fonction du second degré, une équation du second degré ou une inéquation du second degré.

 En médecine, une brûlure au deuxième degré touche l'épiderme et, dans une moindre mesure, le derme.

 En droit anglo-saxon, un meurtre au second degré est un meurtre non prémédité.
 Dans le langage, le second degré consiste à amener à un sens plus subtil que la phrase ne veut le faire croire. Il est souvent utilisé dans l'humour noir.

Notes et références

Voir aussi 
 Premier degré
 Troisième degré